

Personnalités 

 Abraham Wenck, orfèvre strasbourgeois du  ; 
 Ewald Wenck (1891-1981), acteur, humoriste et animateur allemand ;
 Friedrich August Wilhelm Wenck (1741-1810), historien allemand ;
 Heinrich Wenck (1851-1936), architecte danois ;
 Walther Wenck (1900-1982), général allemand, dirigeant l'Armeegruppe Wenck.